IVAO può riferirisi:
Ivao – un vulcano nella parte meridionale dell'isola di Urup, nell'arcipelago delle Kurili, Russia
International Virtual Aviation Organization – un network di simulazione di volo e di ATC on line.